Bi, bi o BI puede referirse a:

Junto con bis y biz, una de las versiones castellanas del prefijo latino bis que significa "dos".
Una persona bisexual.
El código ISO 639-1 para el idioma Bislama.
El símbolo químico del bismuto, que debe escribirse con mayúscula inicial: Bi.
Un seudónimo del cantante coreano Jeong Ji-Hoon.
Una abreviatura de Inteligencia De Negocios Business intelligence.
Hace referencia y tiene relación con Business Intelligence Competency Center - Centro de Competencias de Inteligencia de Negocios.
El Bachillerato Internacional.

Siglas